Киреева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Киреева, Александра Петровна (1926—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Киреева (Кауфман) Вера Альфредовна (1914—1979) — советский поэт, переводчик, член СП СССР. 
 
 Киреева, Минзада Миргалеевна (род. 1948) — актриса, народная артистка БАССР.
 Киреева, Ольга Алексеевна (1840—1925) — русская писательница, переводчица; в замужестве Новикова.
 Киреева, Раиса Александровна (род. 1929) — советский и российский историк.
 Киреева, Светлана Владимировна (род. 1961) — заслуженный мастер спорта СССР (подводное плавание).
 Киреева, Таисия Владимировна (род. 1990) — российская самбистка.
 Киреева, Ирина Анатольевна (род. 1982) — российская актриса, мастер озвучивания.
 Киреева, Эльза Николаевна (род. 1979) — российская марафонка и бегунья на длинные дистанции.

Топонимы

Реки 
 Киреева — река в Томской области.
 Киреева — река в Башкортостане. Примечания 

 Литература